Фактотум (, «делай всё») — .

 «Фактотум» (1975) — 2-й роман американского писателя и поэта Чарльза Буковски.
 «Фактотум» (2005) — художественный фильм норвежского режиссёра Бента Хамера.